Het Europees kampioenschap dammen 1983 werd van 9 t/m 20 augustus 1983 gespeeld in Deventer. 
Winnaar met 19 punten uit 11 partijen werd Vadim Virny die Vjatsjeslav Sjtsjogoljev 1 punt voorbleef. 
Op de 3e en 4e plaats eindigden Jos Stokkel en Auke Scholma met respectievelijk 14 en 13 punten. 
De Belgische deelnemer Eric Conrad eindigde met 3 punten op de 12e en laatste plaats.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Dammen in 1983
Dammen in Nederland
Europees kampioenschap dammen
Sportevenement in Deventer
Dammen 1983